Liczba cyklomatyczna - minimalna liczba krawędzi potrzebna do usunięcia w nieskierowanym grafie G, taka, żeby usunąć wszystkie cykle w grafie G (równoważnie - żeby graf G stał się lasem).

Teoria grafów